Lirio de San Juan puede referirse a:
 el nombre común de la planta Gladiolus communis; o
 el nombre común de la planta Gladiolus italicus.